Анна (Софија, 26. мај 1986) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Нежно}- (2004)
 -{Не спирай}- (2005)
 -{Най-лоша, най-любима}- (2009)

Спотови 

Рођени 1986.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи